Западный дани, или лани, — самый распространённый папуасский язык в индонезийской Новой Гвинее. На нём говорит народ лани в провинции Папуа. 

В литературе  годов племена долины Сварт назывались «Орингеп» и «Тиморини», но эти названия больше не используются.

Язык на 60 % схож с языком вано и на 65 % — с .

Фонология

Согласные 
Согласные звуки языка лани:

В начале слов взрывные согласные произносятся с придыханием. /ɣ/ между двумя гласными произносится как /ʁ/; /ɹ/ перед гласным верхнего подъёма становится /z/.

Гласные 
Гласные звуки языка лани:

Гласные /i, u, ɒ/ имеют аллофоны — /ɪ, ʊ, ɔ/.

Письменность 
Алфавит языка западный дани основан на латинице.

Примеры слов

Местоимения 
Личные местоимения языка лани:

Примечания 

Папуасские языки
Языки Индонезии

Ссылки 
Список Сводеша для языка лани
Словарь языка лани
Западный дани в Language Archive